Hamilius peut être :
 Émile Hamilius (1897-1971), footballeur et homme politique luxembourgeois ;
 Jean Hamilius (1927), économiste et homme politique Luxembourgeois ;
 Place Émile-Hamilius, place de la ville de Luxembourg.